Hårögonharkrankar (Pediciidae) är en familj av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår hårögonharkrankar i överfamiljen Tipuloidea, ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pediciidae 456 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar